La temporada 1983-1984 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per segona vegada consecutiva l'Athletic de Bilbao, empatant amb el Reial Madrid a 49 punts.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Athletic de Bilbao
 Recopa d'Europa: FC Barcelona
 Copa de la UEFA: Betis, Atlètic de Madrid, Reial Madrid
 Descensos: Cadis CF, RCD Mallorca i UD Salamanca
 Ascensos: Hércules CF, Racing de Santander i Elx CF

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1984
Competicions futbolístiques del 1983
Competicions futbolístiques del 1984